Mi vida eres tú puede hacer referencia a:
  
 Mi vida eres tú, una telenovela venezolana ;
 Mi vida eres tú, un álbum de estudio de la banda mexicana de música romántica Los Temerarios;
 Mi vida eres tú, nombre con que se conoció en Argentina y Uruguay una telenovela turca;
 Mi vida eres tú, una canción de la telenovela Cristal, compuesta por Luis Ángel e interpretada por Rudy la Scala.